Mediator ( ‚Mittler‘) steht für:
 ein (außergerichtlicher) Vermittler in einem Kommunikationsprozess, siehe Mediation
 chemische Stoffe zur Übertragung von Signalen, siehe Botenstoff
 die Mediatorvariable, die den statistischen Zusammenhang zwischen zwei anderen Variablen vermittelt, siehe intervenierende Variable
 ein Medikament, siehe Benfluorex
 ein Software-Entwurfsmuster, siehe Vermittler (Entwurfsmuster)

Siehe auch:
 Kreditmediator
 Mittler
 Vermittler